

Biografia 
Antonio De Donato è nato a Bojano (Campobasso) nel 1962 e suona la chitarra da quando aveva 13 anni.

Dopo poche lezioni private di musica, decide di continuare da solo e impara a suonare ad orecchio la chitarra, affinando i propri gusti e creando un proprio linguaggio e stile, anche grazie all'ascolto dal vivo di una interminabile lista di alcuni fra i più grandi musicisti non solo di jazz, ma di tutti i generi musicali.

La sua "Samba De La Buena Onda”, scritta alcuni anni fa, è stata registrata (è stato girato anche un video clip in Romania) da Marcus Miller, Jorge Pardo, Toninho Horta e Cliff Almond e inserita nell'omonimo album del chitarrista Flavio Sala, “De La Buena Onda” (2011), dove Antonio De Donato collabora anche come chitarrista, nell'incisione di "The heat of the Day" di Pat Metheny, accanto a Rubem Dantas (palmas e cajon) e Carles Benavent (basso elettrico), in cui inserisce all'interno "The heat of the night", una composizione scritta a quattro mani con lo stesso Flavio Sala.

Ha effettuato concerti in Italia e in Russia, in duo con Flavio Sala, debuttando anche alla Tchaikovsky Concert Hall di Mosca.

Antonio De Donato suona chitarre classiche, acustiche ed elettriche costruite dal liutaio italiano Camillo Perrella, oltre che chitarre Fender e Ibanez.

Collaborazioni Discografiche 
2010 – De La Buena Onda (Produced by Flavio Sala)
2011 – Duende (Produced by Simone Sala)

Collegamenti esterni 
 

Chitarristi jazz